La paye est la rémunération d'un employé.

Patronyme 

 Djibril Paye (1990-), footballeur guinéen ;
  ;
 Francisque Payé (1904-1944), cheminot et un résistant français ;
 Lucien Paye (1907-1972), ambassadeur et homme politique français ;
 Pape Paye (1990-), footballeur franco-sénégalais.

Patronyme africain
Patronyme français